Bonamour, Bon Amour, Bonnamour.

Patronyme 
 Franck Bonnamour, (1995 - ), coureur cycliste français.
 George Bonnamour (1866 - 1954), écrivain, homme politique et journaliste français.
 Jacqueline Bonnamour (1924 - 2020), géographe et universitaire française.
 Nicolas Bonnamour, (1986- ) joueur français de Scrabble.
 Yves Bonnamour (1961 - ), coureur cycliste français.

Toponyme 
 Cher
 Bon Amour, lieu-dit de la commune de La Celle-Condé. 

 Côtes-d'Armor
 Bonamour, lieu-dit de la commune de Trévé.

 Rhône
 La maison Bonnamour, maison ancienne de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or.

 Vaucluse
 Bonamour, lieu-dit de la commune de Mornas.

Notes et références

Lien externe 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français